Obstengenia inflecta är en snäckart som först beskrevs av Hedley 1912.  Obstengenia inflecta ingår i släktet Obstengenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inflecta